Le bondage de suspension est une forme de bondage dans laquelle une personne, est attachée par un harnais de corde à un point de suspension. Ce type de bondage est considéré comme une pratique BDSM plus risquée que le bondage standard.

Stimulation 
Durant la suspension partielle, le partenaire est attaché à tel point que le poids de son corps est suspendu par des points d'attache, des câbles ou des chaines. La position de suspension partielle la plus classique consiste à concentrer le plus gros du poids du partenaire attaché sur l'une des jambes et de placer son autre jambe dans une autre direction. Les suspensions par les pieds ou allongé sur le dos relèvent également du bondage partiel. Durant la suspension complète, l'encordé (ou la personne qui s'attache dans le cas d'une auto-suspension) quitte complètement le sol. La position du corps et la durée de la suspension sont bien entendu limitées par l'endurance de l'encordé. 

Le bondage de suspension est une forme de bondage technique, il peut relever, pour l'encordeur comme pour l'encordé, d'une volonté de prouesse artistique et physique. Dans un cadre sexualisé, la suspension peut apporter un sentiment de vulnérabilité et d'impuissance consentie. Être suspendu, et spécialement dans un espace adapté, peut créer un sentiment d'objectification et de soumission pour l'individu, ce qui peut être érotiquement stimulant pour lui et pour le partenaire qui l'observe. Le point de suspension est une figure classique des démonstrations et des performances organisées dans les conventions BDSM.

Trois positions fondamentales 
Les trois positions de suspension fondamentales sont les suspensions verticale, horizontale et inversée.

Suspension verticale 
La suspension verticlae oblige le partenaire attaché à être soulevé par les poignets, les cuisses et/ou les chevilles. Lors de l'utilisation des points d'attache, des dommages peuvent être causés aux tissus des poignets, réduisant considérablement la circulation sanguine. Cette position doit donc être brève. La suspension des poignets allonge généralement le corps exposant ainsi le bassin et les côtes. Souvent dans la fiction et les films, un acteur peut être vu portant des menottes normales ou standard. Cela est tout à fait possible, bien qu'extrêmement douloureux et pouvant laisser de profondes marques sur les poignets. La méthode de suspension dite sécurisée et « plus confortable » est l'utilisation des menottes de suspension spécialement fabriquées pour étendre le poids du corps autour des poignets autant que possible.

Suspension horizontale 

La suspension horizontale place l'individu attaché en position horizontale, quelquefois la tête vers le ciel, mais souvent la tête vers le sol. Le corps est élevé dans cette position et attaché par les accessoires de bondage retenant les poignets et les chevilles, ou d'autres parties du corps, ou une combinaison des deux, répartissant ainsi le poids de l'individu. Les chevilles et les poignets peuvent être attachés ensemble ou éloignés par une barre d'écartement. Les points d'attache ainsi que les menottes spécialisées de suspension peuvent être utilisés.

Suspension inversée 

Suspendue la tête à l'envers, c'est une position pouvant être très dure à maintenir et dans laquelle le sang remonte rapidement à la tête. Cela signifie que cette position ne peut être maintenue à long terme et qu'elle peut plonger l'individu suspendu dans le coma. Pour être suspendu dans cette position, les points d'attache ou les menottes spécialisées dans le bondage sont utilisés pour maintenir les chevilles de l'individu en l'air.

Risques 
Le danger le plus souvent associé au bondage de suspension, parmi les autres risques majeurs entraînés par le bondage, est la chute; souvent causée par un point de suspension peu solide ou à cause de techniques médiocres et équipements bon marché. Les dangers les moins évidents incluent la compression des nerfs et les dommages causés à la circulation sanguine, ou par le plus récemment reconnu traumatisme de suspension. Ce syndrome apparaît lorsqu'un individu ne supporte pas d'être suspendu les chevilles plus haut que les organes vitaux ou que le poids ne supporte plus les jambes. Détacher un individu suspendu en toute sécurité peut être difficile si celui-ci est inconscient.

Références 

BDSM